Hug el Gran (robertià), (Fontaines-en-Sologne, ~898 - 956, Dourdan), comte de París i marquès de Nèustria (923-956), després duc dels Francs (936 - 956), comte d'Auxerre (954- 956)
 Hug el Gran o Hug I de Spoleto (~950 - Pistoia, 1001), duc de Spoleto i marquès de Toscana
 Hug el Gran (sant) (Semur, Regne de França, 1024 - Cluny, 1109), monjo benedictí francès, sisè abat de Cluny, venerat com a sant
 Hug el Gran o Hug de Vermandois (1053 - 1101), comte de Vermandois